John Alexander Stewart est un nom pouvant désigner:

 (1846-1933), philosophe écossais
John Alexander Stewart (1867-1922), homme politique canadien de l'Ontario
 (1882-1942), linguiste écossais

Voir aussi

Stewart, John Alexander